Роџер Федерер је бранио титулу, али је у финалу изгубио од Новака Ђоковића 4-6, 6-4, 2-6.

Носиоци 

  Роџер Федерер (финале)
  Новак Ђоковић (побједник)
  Фернандо Гонзалез (прво коло)
  Марин Чилић (четвртфинале)

 
<li>  Радек Штјепанек (полуфинале)
<li>  Станислас Вавринка (четвртфинале)
<li>  Џејмс Блејк (прво коло)
<li>  Филип Колшрајбер (прво коло)

Жреб

Финале 
 Роџер Федерер –  Новак Ђоковић 4-6, 6-4, 2-6

Горња половина

Доња половина

Извори 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 2009.
АТП Базел